Daniel Cueff, politicien breton
 Emmanuel Cueff ( - ), chef d'entreprise
 Jean Cueff ( - ), footballeur français
 Pierre Cueff, (1891-1980) général français ; 
 Stéphane Cueff ( - ), cycliste français
 Virginie Cueff ( - ), cycliste française

Homonymie de patronyme
Patronyme breton